Алика может означать:

 Алика — вождь вестготов в начале IV века.
 Алика (Лакония) () — село в Греции, в общине Анатолики-Мани на Пелопоннесе.